Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 22 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Tarabini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Judith Wiesner.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Strasbourg
Tennis en France en 1989
Tennis en mai 1989